Yardley kan syfta på:

 Robert Morris Yardley
 Yardley, Pennsylvania
 Yardley Gobion
 Yardley Hastings